Attilio Bignasca – imprenditore e politico svizzero
Giuliano Bignasca – imprenditore e politico svizzero, fratello di Attilio